Britch ist der Familienname folgender Personen:

 Barbara Britch (* 1951), US-amerikanische Skilangläuferin
 Ryan Britch, US-amerikanischer Biathlet

Siehe auch:
 Britsch
 Bridge